Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2008./09., te se sastojala od tri skupine - Sjever, Jug i Zapad.

Ljestvice

Jug

Sjever

Zapad

Izvori 
 hrs.hr, grupa Jug - ljestvica do 19. kola
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat - sezona 2008./09. , pristupljeno 26. svibnja 2016.
 hrs.hr, grupa Sjever - ljestvica do 19. kola
 Glasnik 3. HRL Zapad, br.22, 2008./09.
 sportnet.hr
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2009/2010, Zagreb, 2010.
 rkzg-dubrava.hr, RK ZG Dubrava - 2. HRL - Zapad (ljestvica do 19. kola), pristupljeno 4. svibnja 2017.,

Poveznice 
 Dukat Premijer liga 2008./09.
 Dukat 1. HRL 2008./09.
 3. HRL 2008./09.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2008./09.
 Hrvatski kup 2008./09.

2008-09
m-2